Да́рья Па́вловна Серге́ева (род. 1981, Москва, СССР) — мастер ушу и цигун, международный инструктор ушу Илицюань
	
, многократный победитель соревнований по тайцзицюань в различных дисциплинах и других видов единоборств. Чемпион мира 2018 года
	
	.
Наставник и тренер ряда чемпионов
	
в различных дисциплинах соревнования по тайцзицюань
	
. Первый ученик и инструктор Илицюань, прошедший формализованную программу обучения Илицюань полностью
	. 
Наследник традиции Илицюань в третьем поколении.

Краткая биография 
Дарья Павловна Сергеева, 1981 года рождения, завершила обучение по системе Илицюань в 2019 году, под руководством мастера Александра Скалозуба и грандмастера Чин Фансёна. Является инструктором по Илицюань международного класса VI степени, ученик XI уровня. Имеет высшее образование РГСУ, диплом с отличием. Работала инструктором в Детском Гражданско-патриотическом клубе. Преподавала в средней общеобразовательной школе ОБЖ. В 2005 году перешла работать в Федерацию Илицюань.

Занимается боевыми искусствами с подросткового возраста. Был опыт занятий окинавским каратэ. С 2004 года начала профессионально заниматься ушу, став личным учеником мастера Александра Скалозуба. С 2005 года ведет профессиональную деятельность в области единоборств и боевых искусств.

С 2004 года  выступала на соревнованиях по различным правилам: тайцзицюань, муай тай, ушу-саньшоу. Первый свой семинар по Илицюань провела в Куала-Лумпур, Малайзия. Опыт медитации по системе Илицюань с 2004 года. В 2006 году была принята в традиционную линию передачи грандмастера Чин Фансёна
	
.  За 14 лет спортивной карьеры не проиграла ни одного поединка по во всех видах тайцзитушоу. В 2018 году завершила спортивную карьеру, завоевав на Чемпионате Мира по Тайцзицюань на Тайване четыре золотых медали
	
	
.

Является участником медитационных ретритов в России и США под руководством грандмастера Чин Фансена, а также участником международного ретрита в монастыре Чуан Ян под руководством Дхаммадипы Томаса.

В 2022 году издала книгу «ЗТУ: Записки тупого ученика»
— короткие поучительные истории с комическими иллюстрациями в стилистике дзенских коанов об обучении кунгфу, внимательности и тотальной осознанности.

Спортивные достижения 
32 золотые медали, 4 серебряных, 3 бронзовых.

Тайцзицюань таолу  

 чемпионка Мира по формам с парным оружием в абсолютной категории и International (VII Чемпионат мира по Тайцзицюань, 2018, Тайвань, Тайбэй)
 чемпионка Мира по традиционным формам (WTKA, Марина Де Каррара, Италия 2010)
 двухкратная чемпионка Европы по Традиционным быстрым формам Тайцзицюань (2012 -Линьяно,Италия, 2016 — Россия, Санкт-Петербург)
 двухкратная чемпионка «Олимпиады боевых Искусств «Восток-Запад» по таолу (РСБИ,2007-Санкт-Петербург, 2008-Санкт-Петербург)
 серебряный призер Мира по формам Тайцзи (WTKA, Марина Де Каррара, Италия, 2010)
 серебряный призер чемпионата Мира по медленным формам  в категории International и диплом за 4-ое место в абсолютной категории (VII Чемпионат мира по Тайцзицюань, 2018, Тайвань, Тайбэй)
 серебряный призер чемпионата Мира по быстрым формам  в категории International и диплом за 4-ое место в абсолютной категории (VII Чемпионат мира по Тайцзицюань, 2018, Тайвань, Тайбэй)
 двухкратный бронзовый призер Европы по быстрым традиционным формам (TCFE, 2008 — Линчепинг, Швеция, 2010 — Оксфорд, Англия )
бронзовый призер Европы по медленным формам (TCFE, 2016, Россия, Санкт-Петербург)

Тайцзитуйшоу 

 чемпионка Мира по тайцзитуйшоу на месте (VII Чемпионат мира по Тайцзицюань, 2018, Тайвань, Тайбэй)
 чемпионка Мира по тайцзитуйшоу в движении  (VII Чемпионат мира по Тайцзицюань, 2018, Тайвань, Тайбэй)
 шестикратная чемпионка Европы по поединкам Тайзцитуйшоу на месте и в движении (TCFE, 2004 — Санкт-Петербург, Россия, 2006-Париж,Франция, 2008-Линчепинг, Швеция, 2010 -Оксфорд, Англия, 2012 — Линьяно, Италия, 2016 — Россия, Санкт-Петербург)
 шестикратная чемпионка Европы по поединкам Тайзцитуйшоу в движении (TCFE, 2004 — Санкт-Петербург, Россия, 2006-Париж,Франция, 2008-Линчепинг, Швеция, 2010 -Оксфорд, Англия, 2012 — Линьяно, Италия, 2016 — Россия, Санкт-Петербург)
 четырехкратная чемпионка Европы по поединкам Тайцзитушоу в свободном движении (TCFE, 2008 — Линчепинг,Швеция, 2010 — Оксфорд, Англия, 2012 — Линьяно, Италия, 2016 — Россия, Санкт-Петербург)
 обладатель спецприза Чемпионата Европы 2006 по тайцзицюань «За лучшую технику в поединках тайцзитуйшоу в движении» (Париж)
 чемпионка «I Олимпиады боевых искусств «Восток-Запад» по поединкам тайцзитушоу на месте и в движении (РСБИ, 2007-Санкт-Петербург)
 чемпионка турнира «Московские звезды ушу — 2016» по тайцзитуйшоу в движении (ФУР, Москва, Россия, 2016)
 чемпионка Кубка Чжансаньфэна по тайцзитуйшоу (открытый турнир, Москва, 2005)

Муай тай 
 чемпионка Мира по Муай Тай (WTKA, Марина Де Каррара, Италия, 2010)
 чемпионка Кубка Москвы по Муай Тай (МФТБ, Москва, 2008)
 серебряный призер Кубка по тайскому боксу Олимпиады Боевых Искусств Восток-Запад, (Россия, Санкт-Петербург, 2011)

Саньшоу 
 чемпионка «II Олимпиады боевых Искусств «Восток-Запад» по ушу-саньшоу (саньда) (РСБИ, 2008-Санкт-Петербург)
 чемпионка Москвы по ушу-саньда (МФУ, Москва, 2009)

Примечания 

Персоналии по алфавиту 
Мастера боевых искусств 
Мастера ушу России